Змагання з крос-кантрі серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 21 серпня.

Кваліфікація

Призери

Результат

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор